

Geografia
 Assunção – comune brasiliano dello stato di Paraíba
 Assunção do Piauí – comune brasiliano dello stato di Piauí

Persone
 Marcos Assunção dos Santos – calciatore brasiliano (1976)
 Paulo Assunção da Silva – calciatore brasiliano (1980)
 Raphael Assunção – lottatore di arti marziali miste brasiliano

Altro
 Assunção – forma portoghese del nome proprio di persona spagnolo Asunción